«Кардонийская рулетка» — роман российского фантаста Вадима Панова, написанный в жанре стимпанк. Входит в цикл «Герметикон».

Сюжет 
Исследователь, бамбальеро и адиген из рода даров Помпилио дер даген Тур вернулся с Ахадира покалеченным морально и физически через полтора года после событий первой части цикла. Прикованного к инвалидному креслу и потерявшего интерес к жизни мессера лингийские дары отправляют на Кардонийскую техническую выставку — оценить передовое вооружение, попытаться завербовать гения-инженера Павла Гатова и предотвратить гражданскую войну на планете. Но одновременно с этим, показана деятельность террориста и убийцы по прозвищу "Огнедел", который как раз и должен создать повод для начала войны на Кардонии между континентальной Приотой и островным Ушером. Ситуация осложнена тем, что за Огнеделом стоит кто-то очень влиятельный...

Создание 
Первое упоминание о третьей книге цикла появилось в июне 2012 года. Изначально планировалось, что книга станет последней в цикле, однако в марте 2013 появилась следующая книга цикла — Кардонийская петля. Презентована книга была на «Фантастической субботе ВВЦ» 8 сентября 2012 года

Критика 
Критики хорошо оценили роман — так, «Мир Фантастики» поставил ему девять баллов из десяти, отметив проработку второстепенных персонажей и интригу сюжета, отмечая, однако, схожесть с самым первым романом серии, «Последним адмиралом Заграты».

Интересные факты 
Обе предыдущие книги оканчивались ситуацией, предполагающей смерть главного героя. Подобные концовки вызвали споры среди читателей, выживет ли дер Даген Тур ещё раз и стали одним из символов серии.

Ссылки 
 Роман на сайте Fantlab.ru
 Сайт серии

Примечания 

Литература в жанре стимпанк
Произведения Вадима Панова